Janick Tamazout, né le  à Nice, est un joueur de football français. Il évoluait au poste de milieu offensif.

Biographie 

Janick Tamazout passe par le centre de formation de l'AS Monaco avant d'évoluer à l'Ile Rousse, à Istres, à Guingamp et à Martigues. En 2000, il se blesse gravement et reste indisponible toute la saison. Sans club, il fait un essai concluant dans sa ville natale à l'OGC Nice en 2001.

Il marque trois buts lors des trois premiers matchs à domicile au stade du Ray. Tamazout reçoit pour cela la médaille de la ville de Nice des mains du maire Jacques Peyrat. Il participe à la montée de l'OGCN en Ligue 1. Il termine sa carrière professionnelle à Cannes, puis entame un nouveau parcours en amateur avec l'US Cagnes. 

En 2006, il rejoint l'AS Roquebrune-Cap-Martin en DHR où il officie encore en 2010 avec le brassard de capitaine.

Carrière 
 1994-1996 :  AS Monaco
 1996-1997 :  Île Rousse 
 1997-1998 :  FC Istres
 1998-1999 :  EA Guingamp
 1999-2000 :  FC Martigues
 2001-2003 :  OGC Nice
 2003-2004 :  AS Cannes
 2004-2006 :  Cagnes-sur-Mer

Palmarès 
 Accession en Ligue 1 avec l'OGCN en 2002
 Accession en Ligue 2 avec le FC Martigues en 2001
 Accession en Ligue 1 avec Guingamp en 2000

Notes et références

Liens externes 
 
 Interview de Janick Tamazout sur actufoot06.com

Naissance en octobre 1972
Naissance à Nice
Footballeur français
Joueur de l'OGC Nice
Joueur de l'En avant Guingamp